jelenak, životinja

Naselja:

Crna Gora:
 Jelenak (Danilovgrad, Crna Gora), naselje u općini Danilovgrad